Rábai Gyula (1942) atléta, rövidtávfutó, építésztechnikus
 Rábai Gyula (1949) vegyész